Воротар — гравець у деяких командних ігрових видах спорту, завдання якого — охороняти ворота.
 Воротар (футбол) — спеціалізація футболіста, чиїм завданням під час гри є безпосередній захист власних воріт.
 Воротар (хокей із шайбою) — це гравець, відповідальний за захист воріт своєї команди.
 Воротарська маска — маска, яка вдягаєтся на голову хокейними воротарями для захисту обличчя.
 Воротар шлунка — особливий сфінктер, що відокремлює пілоричну частину шлунка від ампули дванадцятипалої кишки.
 Воротар — старовинна українська обрядова гра.
 «Воротар республіки» — роман радянського письменника Льва Кассіля.

Фільми 
 «Воротар» — міжнародно-спродюсований драматичний фільм, знятий Гійомом Сене.
 «Воротар» — російський радянський чорно-білий художній фільм за мотивами роману «Воротар республіки».